Chrystel Egal (1963-), est une photographe, vidéaste et écrivain française ;
 Fabienne Égal, une speakerine et animatrice de télévision française ;
 Mohamed Ibrahim Egal (1928-2002, un homme politique somalien ;
 Rodérick Egal (1892-1947), un négociant français et Représentant de la France Libre en Chine pendant la Seconde guerre mondiale.

Égal peut aussi désigner :
 égal (=), un symbole mathématique utilisé pour indiquer l’égalité, ou effectuer une affectation.